Harduin peut désigner :

Patronyme 

 Alexandre-Xavier Harduin (1718-1785), historien et homme de lettres français.
 Fantine Harduin (2005-), actrice belge.
 Ghislain Lantoine-Harduin (1791-1851), homme politique français ;
 Norbert Charles Marie Léon Harduin de Grosville (1879-1973), général de brigade français.

Prénom 
 Harduin de Fontenelle (?-811), religieux catholique français.
 Harduin de Tonnerre (?-1065), religieux catholique français, évêque de Langres.
 
Patronyme belge
Patronyme français
Homonymie de prénom
Prénom français
Prénom masculin